Imbroll est un patronyme maltais.

Étymologie 
Ce nom rare dérive probablement du patronyme italien Imbroglio et de ses dérivés Imbroglia (présent surtout en Campanie) et Imbruglia (présent surtout en Sicile), ou du mot italien imbroglio qui peut signifier « enchevêtrement, embrouille, escroquerie ».

Le nom est attesté à Malte au  sous la forme (de) Imbruglu.

Distribution du patronyme dans le monde 
Selon le site Forebears, en 2014, il y avait dans le monde  personnes qui portaient ce nom, dont  à Malte.

Notes et références

Bibliographie 
 Mario Cassar, The surnames of the Maltese Islands : an etymological dictionary, Book Distributors Ltd., 2003. 

Patronyme maltais